Даниловское сельское поселение — сельское поселение в Даниловском муниципальном районе Ярославской области России. 

Административный центр — посёлок Горушка.

История 
Даниловское сельское поселение образовано 1 января 2005 года в соответствии с законом Ярославской области № 65-з от 21 декабря 2004 года «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области», границы сельского поселения установлены в административных границах Даниловского, Ермаковского, Марьинского, Покровского, Слободского и Тороповского сельских округов.

25 февраля 2009 года законом Ярославской области № 7-з с Даниловским сельским поселением объединено упразднённое Вахтинское сельское поселение, границы сельского поселения расширены за счет границ присоединённых Вахтинского, Горинского и Шаготского сельских округов.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 214 населённых пунктов. 

Законом Ярославской области от 26 ноября 2019 года были упразднены деревни Федоровское Покровского, Вологдино Слободского, Малое Вяльцево, Молчаново, Новенькое Тороповского и Ильинское Горинского сельских округов.

Примечания

Ссылки 
 Администрация Даниловского сельского поселения
 Закон Ярославской области № 65-з О НАИМЕНОВАНИЯХ, ГРАНИЦАХ И СТАТУСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (Статья 6.1, 6.3)
 
 

Муниципальные образования Даниловского района Ярославской области
Сельские поселения Ярославской области